Тамара Тодевска (), также Тамара Брана-Велкова — северно-македонская певица, младшая сестра известной македонской певицы Тияны Тодевской-Дапчевич.

Ранняя жизнь 
Тамара родилась в Скопье 1 июня 1985. Она родилась в музыкальной семье: отец (македонец) — Велко Тодевский — профессор музыкальной академии; мать (боснийская сербка) — Бранка Тодевская — оперная певица.

Музыкальная карьера

Начало карьеры 
Свою первую песню, «Игра луда» () певица исполнила в дуэте со своей сестрой в 1997. Однако её музыкальная карьера началась позднее, в 2003, во время музыкального фестиваля в Черногории «Suncane Skale», на котором она исполнила песню «1003» (), финишировав второй.

«Сино» (2005) 
В 2005 Тамара Тодевска выпускает свой первый альбом «Сино» (). Продюсером альбома стал Александар Масевски, который в дальнейшем активно сотрудничал с певицей с 2007. Некоторые композиции с альбома, ставшие хитами в Северной Македонии: «1003», «Најдобри Пријатели», «Седмо небо» (в дуэте с Врчаком) и т. д.

Национален Евросонг 2007 
В 2007 Тамара становится участницей национального отбора на конкурс Евровидение. Тамара исполнила песню «Кажи кој си ти» (), написанную Александром Масевским. В финале певица получила 105 баллов, и финишировала второй.

Skopje Fest 2008 

В феврале 2008 Тамара вновь принимает попытку участия на Евровидении, выступив на очередном национальном отборе с песней «Во име на лјубовта», вместе с Раде Врчаковски и Адрианом Гаджа. В итоге песня стала победителем отборочного тура и вскоре стала хитом на Балканах. Композиция была записана на македонском, албанском, сербском, турецком, русском и английском языках. Именно английская версия песни — «Let me love you» была вскоре исполнена на конкурсе песни Евровидение 2008. Также на эту песни был снят клип известным в Македонии режиссёром Деяном Милицевичем.

Выступление на Евровидении 
Трио исполнило песню «Let me love you» во втором полуфинале, под номером 18. Конкурсанты заняли 10-е место; однако из-за занятой позиции участники не были квалифицированы до финала — в финале вместо них приняла участие Шарлотта Перелли, занявшая тринадцатое место.

Евровидение-2014 
Тамара выступила в качестве бэк-вокалистки у своей сестры Тияны, представительницы Республики Македонии.

Евровидение-2019 
Тамара выступила как сольная исполнительница и заняла в финале рекордное в истории страны 7 место, что стало лучшим результатом за всю историю участий Северной Македонии.

Дискография

Альбомы 
 Сино (2005)

Синглы 
 Игра луда (1997; feat. Тияна Тодевска-Дапчевич)
 Дали знам (2002)
 Кога би мозела (2002; feat. Бранка Тодевска)
 1003 (2003)
 Sex (2004)
 Најдобри Пријатели (2005; feat. Врчак)
 Лоса Девојка (2006)
 Седмо небо (2006; feat. Врчак)
 Кажи кој си ти (2007)
 Луда (2007; feat. DNK, Врчак, Komandant Koki)
 За Македонија (2007; feat. Toni Zen)
 Смешно зар не (2007)
 Во име на лјубовта (//// (2008; feat. Врчак & Адриан Гаджа)
 Со маки сум се родила (2008 — [македонская народная песня в техно-обработке])
 Дајем ти све (2008)
 Усне ко крв (2009)
 Una magia Pandev (2009; feat. Toni Zen)
 Шарена Песма (2009)
 Давам Јас Се (2009)

Сборники 
 Македонија навива (2008)
 Македонија засекогаш (2008)
 Kirilico Ispeana (2009)

Личная жизнь 
27 июня 2015 года вышла замуж за баскетболиста Александра Димитровского. Воспитывает дочь Хану и сына Дарена.

Примечания 

Участники «Евровидения-2008»
Представители Северной Македонии на «Евровидении»